Libellen, een insectenorde (Odonata)
 Libelle (Nederlands weekblad), een Nederlands weekblad voor vrouwen
 Libelle (Vlaams weekblad), een Vlaams weekblad voor vrouwen
 Libelle Tv, een televisiezender van het Vlaamse magazine Libelle
 Libelle (motorfiets), een historisch merk van scooters

Zie ook 
 Libel (doorverwijspagina)